ACP steht als Abkürzung für:

 Acceptance (message type designator), siehe Abkürzungen/Luftfahrt#AC
 Acyl Carrier Protein, an der Fettsäuresynthese beteiligtes Protein (Biochemie)
 ACP countries, die Gruppe der afrikanischen, karibischen und pazifischen Staaten, kurz AKP-Gruppe
 ACP Holding, ein österreichisches IT-Systemhaus
 Adjacent Channel Power, Verhältnis der gesendeten Sende- zur Nachbarkanalleistung bei Mobilfunknetzen
 Advance Care Planning, Behandlungs- und Pflegekonzept
 Admin Control Panel, siehe Abkürzungen/Luftfahrt#AC
 African, Caribbean and Pacific Group of States, „Gruppe der afrikanischen, karibischen und pazifischen Staaten“, siehe AKP-Staaten
 Airlift Command Post, siehe Abkürzungen/Luftfahrt#AC
 Albany College of Pharmacy
 Algebra of Communicating Processes
 Allen Parish Airport, Flughafen in Oakdale, US-Bundesstaat Louisiana nach dem IATA-Code
 Allianz Capital Partners, eine Investitionsgesellschaft des Allianz-Konzerns, siehe Allianz SE#Konzernbeteiligungen der Allianz SE
 Alternate Control Path
 Aluminium Cast Plate
 American College of Physicians, eine US-amerikanische internistische Fachgesellschaft, Sitz in Philadelphia 
 Arbeitskreis Christlicher Publizisten, eingetragener Verein in Deutschland
 Arteria cerebri posterior (englisch: posterior cerebral artery), bei Tieren als Arteria cerebri caudalis bezeichnet, ist eines der drei arteriellen Hauptgefäße des Gehirns
 Association of Chess Professionals, eine Vereinigung professioneller Schachspieler, Büro in Paris
 Atmospheric Chemistry and Physics, wissenschaftliche Zeitschrift
 Audax Club Paris, französischer Radsportverein
 Australian Center for Photography in Sydney, Australien
 Australian Consolidated Press, ACP Magazines Ltd., australischer Zeitschriftenverlag, siehe Bauer Media Group
 Automatic Colt Pistol, Bezeichnung diverser Pistolenkaliber, das bekannteste darunter .45 ACP
 Automóvel Club de Portugal (gelegentlich auch Automóvel Clube de Portugal, deutsch: Automobilclub von Portugal), ein Verkehrsclub in Portugal, Sitz in Lissabon 
 Autopilot Control Panel, Instrument zur Konfiguration des Autopiloten im Flugzeug
 Autoridad del Canal de Panamá, spanische Bezeichnung der Panamakanal-Behörde
 Average CPU Power, eine von AMD eingeführte Verlustleistungsangabe für Prozessoren
 Azimut Change Pulses, übertragen in einem Radargerät die Seitenwinkelinformationen vom Antennendrehtisch zu den Sichtgeräten

AcP steht als Abkürzung für:

 accusativus cum participio, eine lateinische und griechische Satzkonstruktion
 Archiv für die civilistische Praxis, eine juristische Fachzeitschrift über das deutsche Privatrecht

ACP